Тисовая роща — действующий биологический памятник природы, расположенный в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Имеет площадь 19 гектаров. На территории произрастает тис ягодный, имеющий красивую и стойкую к гниению древесину. Тис ягодный занесён в Красную книгу Чечни.

С 2006 года роща имеет статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.

Примечания 

Памятники природы Чечни
Ачхой-Мартановский район
Появились в 2006 году в России
2006 год в Чечне